"Tijuco" pode ser:
 Tijuco, antigo nome de Diamantina
 Tijuco (Brumadinho), distrito de Minas Gerais
 Córrego Tijuco Preto
 Campanhas do Tijuco, antigo nome de Ituiutaba

Ver também
 

Desambiguações de topônimos